Cariño kan syfta på:

 Cariño (låt av Jennifer Lopez) – en musiksingel av Jennifer Lopez

Geografi

Spanien 

 Cariño (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Cariño (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar